

Anno 
 848 o 848 a.C.

Codici 
 848 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Tenagra Observatory, a Cottage Grove, nella Contea di Lane (Oregon), degli USA

Matematica 
 848 – numero